Николай Козеко:
 Козеко, Николай Алексеевич (1845—?) — российский педагог, директор 3-й Санкт-Петербургской гимназии.
 Козеко, Николай Иванович (род. 5 апреля 1950) — белорусский тренер по фристайлу.